Casla (Ierland), een plaats in het Ierse graafschap County Galway
Casla (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Segovia
Casla (architectuurcentrum), een architectuurcentrum in Almere